Golfclub Landgoed Bergvliet is een Nederlandse golfclub in Den Hout, Noord-Brabant.

De baan is in 2002 aangelegd door golfbaanarchitect Gerard Jol en Michiel van der Vaart. Het complex omvat een 18 holesbaan met een par 71, en een 9 holesbaan met een par 54. Het landgoed stamt uit de dertiende eeuw, van de gebroeders Pheninckx.

Externe link
 Officiële website

Landgoed Bergvliet
landgoed Bergvliet
Sport in Oosterhout
Bouwwerk in Oosterhout